Екатериновка — слобода в Лискинском районе Воронежской области.

Входит в состав Петровского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Мира
 ул. Тихая
 ул. Центральная

История

Ссылки 
 

Населённые пункты Лискинского района